Дански се може односити на:
 Дански језик
 Данска
 Данци